El término Limpio puede referirse a:

 Limpio, ciudad paraguaya del Departamento Central.
 Limpio, canción de la cantante Laura Pausini.
 Limpio, es el décimo segundo episodio de la tercera temporada de la serie The Walking Dead